Sur la Terre comme au ciel... est le quatrième album de la série Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, écrite et dessinée par Maëster. Il fut publié par AUDIE en 1994. Sa couverture représente sœur Marie-Thérèse jouant à la marelle avec un crucifix en lieu et place du galet.

Sommaire 

 Les Boules : la mère supérieure convoque sœur Marie-Thérèse pendant une partie de pétanque, non pas pour la punir d'avoir cassé un carreau de son bureau avec une boule dégagée du jeu, mais pour lui confier un jeune trisomique.
 La prisonnière : sœur Marie-Thérèse, sur un coup de colère, donne sa démission à la mère supérieure mais s'évanouit en préparant sa valise, se retrouvant plongée dans un rêve des plus bizarres ! (Il s'agit d'un pastiche de la série télévisée Le Prisonnier)
 Les Aises du Délire : sœur Marie-Thérèse, sûrement après un coma éthylique, décède et est envoyée au paradis. Son incompréhension face à cette situation la pousse à battre St-Pierre et son assistant, Miquelon.
 Love me… tant d'heures : sœur Marie-Thérèse décède une nouvelle fois, sans raison apparente, et comprenant où elle est (au paradis), menace de rester à se bagarrer si elle ne revoit pas le King.
 Ah la dinde ! : la mère supérieure du couvent libère un génie et saute sur l'occasion pour demander à être définitivement débarrassée de sœur Marie-Thérèse.
 Missa Impossibilis : la mère supérieure confesse a un curé (son amant ?) un énième rêve de meurtre de sœur Marie-Thérèse ; celui-ci, ne voulant pas la punir, lui explique sa décision par une mésaventure où il a également eu affaire avec sœur Marie-Thérèse.
 Psy cause : après un nouveau rêve de meurtre de sœur Marie-Thérèse, la mère supérieure descend prendre une collation et se retrouve nez à nez avec sœur Marie-Thérèse. Voyant des tas d'ustensiles de cuisine autour d'elle (comme couteaux, hache, tronçonneuse, marteau-piqueur…), la mère supérieure commence à perdre la tête.
 Le nom de la grosse : un enquêteur du Vatican et son novice sont appelés par la mère supérieure pour élucider une série de meurtres atroces qui ont décimé les rangs du couvent.

Album de bande dessinée sorti en 1994